

Cucina 
 Mian – ingrediente essenziale della cucina cinese, sono le paste di grano

Geografia
 Contea di Mian – contea della Cina nella provincia dello Shaanxi

Persone 
 Fabio Mian (1992) – cestista italiano
 Germano Mian (1912-1966) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Marco Mian (1970) – ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Mian Mian (1970) – scrittrice e attrice cinese
 Michele Mian (1973) – ex cestista italiano
 Xu Mian (1987) – ex tuffatrice cinese